Condado de Adair (Kentucky)
 Condado de Adair (Missouri)
 Condado de Adair (Iowa)
 Condado de Adair (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos